Kabinett Baldwin steht für folgende Regierungen im Vereinigten Königreich:

 Kabinett Baldwin I
 Kabinett Baldwin II